Терновой — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Терновой, Борис Яковлевич (1913—1956) — лётчик, Герой Советского Союза (1945).
 Терновой, Владимир Харитонович (1921—1992) — лётчик, Герой Советского Союза (1946).
 Терновой, Дмитрий (род. 1969) — украинский драматург.
 Терновой, Константин Сергеевич (1924—1997) — советский и украинский учёный-медик, академик АН УССР (1982), заслуженный деятель науки УССР (1974), заслуженный врач УССР (1965), лауреат Государственной премии СССР и УССР.
 Терновой, Олег Иванович (1922—1996) — советский и российский историк, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Терновой, Олег Николаевич (известен как Ternovoy или Terry; род. 1993) — российский певец, рэпер.
 Терновой, Пётр Иванович (1914—1984) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Терновой, Руслан Андреевич (род. 2001) — российский спортсмен, прыгун в воду.
 Терновой, Сергей Константинович (род. 1948) — российский учёный, врач-рентгенолог, академик РАМН (1999).

Топоним 
 Терновой — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Терновой — посёлок в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Терновой — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Терновой — хутор в Милютинском районе Ростовской области.
 Терновой — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Терновой — хутор в Песчанокопском районе Ростовской области.

См. также 
 Тёрн (значения)
 Терновая
 Терновый
 Терновский
 Терноватое